I Burbiz kropfen (o kròpfen) sono un prodotto alimentare tipico della Valle dei Mocheni, in Provincia autonoma di Trento.
È un primo piatto, variante locale dei tortelloni, ripieni di formaggio e verdure.

Ingredienti 
 Farina bianca
 Farina di segala
 Più tipi di formaggio
 Ricotta fresca e affumicata
 Verze
 Porro
 Cavolo
 Burro
 Olio
 Sale

Procedimento 
La pasta è composta di farina bianca e farina di segale, con l'aggiunta di sale e acqua, amalgamata e tirata finemente.

Il procedimento di preparazione del ripieno prevede di bollire le verze, successivamente tagliate. Tagliati anche i porri, arrostiti poi con burro e olio ed infine incorporati con i cubetti dei vari tipi di formaggi.

Il ripieno viene poi adagiato in mucchi sulla pasta, che poi viene chiusa. I "tortelloni" così realizzati vengono cotti in acqua bollente e poi serviti con burro fuso e formaggio grattugiato.

Note

Bibliografia 
 (mhn)

Collegamenti esterni